Чемпионат Кипра по футболу 1975/76 — 38-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 14 команд. Победителем турнира стал клуб «Омония» из Никосии.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1975/1976
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1975 году
Спорт на Кипре в 1976 году